Goodbye Kitty (Adiós Gatito en Español) es una serie de televisión de humor negro creado por Todd Goldman.

Sinopsis 
La historia trata sobre un gato blanco que es el consentido de una
niña de 5 años, lo cual le causa una gran envidia a un gato negro
que es la otra mascota la niña, por lo que en cada capítulo el gato negro trata de matar al gato blanco, con la frase "Goodbye Kitty", pero fracasa, ocasionándole su propia muerte.

Personajes 
 Gatito Blanco
 Gato Negro
 Niña
 Perro

Episodios 
Goodbye Kitty tiene 10 episodios y la duración son 2 minutos

Referencias

Véase también 
 Happy Tree Friends
 Dick Figures
 Mondo Mini Shows

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de Goodbye Kitty 

Series de televisión de Estados Unidos
Series de televisión en inglés
Series de televisión de humor negro